Dessì ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Dessì (1957–2016), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giuseppe Dessì (1909–1977), italienischer Schriftsteller